Bunyan ist der Name folgender Personen:

 John Bunyan (1628–1688), Baptistenprediger und Schriftsteller aus England
 Nicole Bunyan (* 1993), kanadische Squashspielerin
 Paul Bunyan, sagenhafter Holzfäller
 Vashti Bunyan (* 1945), englische Folk-Sängerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bunyan (Colorado)
 Bunyan (North Carolina)
 Bunyan (Texas)
 Bunyan (Wisconsin), im Polk County